Разведка может означать:
 Разведка — научное исследование, научная работа по любому вопросу.
 Разведка — практика и теория сбора информации о ком-либо или о чём-либо; предварительное обследование местных условий, которое осуществляется до начала строительства промышленных объектов, железных дорог, разработки полезных ископаемых и т. д.
 Археологическая разведка — исследование древних исторических памятников.
 Военная разведка — комплекс мероприятий, проводимых государством в лице военного ведомства (его сотрудника), преимущественно по получению и обработке данных о действующем или вероятном противнике, его военных ресурсах, боевых возможностях и уязвимости, а также о театре военных действий.
 Геофизическая разведка — исследование земных недр физическими методами.
 Ледовая разведка — инструментальное и визуальное наблюдение за ледовой обстановкой.
  — комплекс геологоразведочных работ, которые позволяют оценить промышленное значение нефтяного месторождения, обнаруженного на этапе поиска, и подготовить его к разработке.
 Разведка месторождений, геологическая разведка — совокупность геологоразведочных работ и связанных с ними исследований, проводимых для выявления и геолого-экономической оценки запасов минерального сырья в недрах.
 Разведка подземных вод — исследование для определения наличия подземной воды.
 Разведка рыбы — поиски скоплений рыбы для промышленного лова.
 Разведка — станция в Домбаровском районе Оренбургской области.

См. также 
 Рекогносцировка